Inés de Borgoña puede hacer referencia a:

Inés de Borgoña (ca. 990/995-1068), noble francesa, duquesa consorte de Aquitania, y condesa consorte de Poitiers, y condesa consorte de Anjou.

Inés de Francia, duquesa de Borgoña  (1260-1327), la menor de las hijas de San Luis de Francia y de Margarita de Provenza.

Inés de Borgoña (1407-1476), casada con Carlos I de Borbón (1401-1456).